Пётр Миха́йлович Соло́мин (, Яранск, Вятская губерния — , там же) — русский поэт и педагог, один из известных поэтов Вятской земли XIX века.

Биография 

Представитель рода яранских мещан Соломиных. Окончил Вятскую гимназию (1852—1857). По указу Вятской казённой палаты № 1283 от 21 февраля 1858 отпущен в чиновники. Учитель XII класса, преподавал русский язык в Яранском уездном училище (на 1860—1871). Коллежский секретарь (на 1866—1867). Коллежский асессор (на 1870). Надворный советник (на 1871) Печатался в основном в Вятских губернских ведомостях. Похоронен на  в Яранске.

Семья 
 Брат, Николай Михайлович Соломин (1834—1882) — художник-иконописец.
 Дочь, Лидия Петровна (1863—1893), ∞ замужем за яранским протоиереем Азарием Семёновичем Вадиковским.
 Внук, Николай Азарьевич Вадиковский — автор уникального рукописного труда «История Яранска» (с 18 ноября 1906 по 1919).
 Внук брата, Николай Александрович Соломин (1896—1936) — советский государственный и партийный деятель.
 Внук брата, Павел Михайлович Соломин (1897—1968) — советский врач, организатор здравоохранения и педагог.
 Праправнук брата, Александр Владимирович Соломин (род. 1980) — российский генеалог, этнолог и краевед.

Литература 
 Соломин А. В. Яранский поэт и педагог Пётр Михайлович Соломин (1839—1871) // Наш край. — Яранск, 2019. — № 12. — С.39—42.

Примечания 

Выпускники Вятской гимназии
Надворные советники
Русские поэты
Литераторы Вятской губернии
Педагоги России